Marin Ljubičić (nogometaš, rođen 1988.)
 Marin Ljubičić (nogometaš, rođen 2002.)